

Archeologia 
 Castellaro – tipo di fortificazione primitiva (dell'Età del Ferro) della popolazione dei Liguri Montani

Geografia

Francia 
 Castellaro – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime

Italia 
 Castellaro – comune della provincia di Imperia
 Castellaro – antica denominazione di Castel d'Ario in provincia di Mantova
 Castellaro Lagusello – frazione di Monzambano in provincia di Mantova
 Castellaro de' Giorgi – l'unica frazione di Torre Beretti e Castellaro in provincia di Pavia
 Castellaro – località e sito archeologico della provincia di Brescia, nel comune di Gottolengo

San Marino 
 Castellaro – curazia del castello di Città di San Marino